Miguel Merino puede hacer referencia a:

 Miguel Merino y Melchor, matemático, astrónomo y político español.
 Miguel Merino Pineda, político español.
 Miguel Merino Soto, pelotari de La Rioja española.
 Miguel Merino Torres, exfutbolista y entrenador español.
 Mikel Merino, futbolista español hijo del anterior.